Понятието гей прайд, може да се отнася до:
 Гей гордост, философия и движение за равни права и възможности на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните и трансполовите хора.
 Гей парад, протестно или празнично събитие на общността на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните и трансполовите хора и техни близки или съмишленици.